Галајда Реже (; 29. јануар 1904 — 25. септембар 2014) био је мађарски суперстогодишњак. Он је био најстарији мушкарац у Европи од смрти Италијана Артура Ликате. Такође је објавио и неколико књига.

Биографија
Рођен је 29. јануара 1904. у Сомбатхељу за време Аустро-Угарске. За време Првог светског рата био је у војној служби. Био је војник у данашњој Украјини те је тамо повређен. До 94 године радио је у Дирекцији за воду. Након смрти своје прве жене, поново се оженио и са другом женом је живео 32 године. Његов други син умро је две године пре Галаија. 2006. када је имао 102 године објавио је своју прву књигу. У Мађарској су га звали Метузалем због тога што је био најстарији Мађар икад. Он је рекао  Боже, помози ми, желим да живим . То је изјавио за 110 рођендан и додао: А погледајте, овде сам данас, у доби од 110 година. Дар Бога.

Смрт
Умро је у четвртак, 25. септембра 2014. године у сну у доби од 110 година. Успео је да постане најстарији Мађар икада те једини мађарски суперстогодишњак који је у класи на чекању (његова старост би требало због тога да буде и службено потврђена). Зато што је једини становник Мађарске који је у класи на чекању, проглашен је за најстарију особу у Мађарској икада.

Референце

Спољашње везе
 107 éves lett Gallai Rezső, az ország legidősebb embere
 Peltzer Géza: Rezső bácsi 108 évesen is jó egészségnek örvend  04.02.2012.
 Laczó Balázs: A 110 éves Rezső bácsit, az ország legidősebb férfijét köszöntötték Győrben  Kisalfold.hu, 25.01.2014.

Рођени 1904.
Умрли 2014.
Стогодишњаци
Суперстогодишњаци